Droga krajowa B54 – droga krajowa we wschodniej Austrii biegnąca równolegle do Autostrady Południowej
 Droga krajowa B54 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  z północy na południe od granicy z Holandią do skrzyżowania z autostradą A66 we Wiesbaden w Hesji